Zeuge steht für:

 Zeuge, eine Person, die aufgrund eigener Wahrnehmung zu einer Sache aussagt
 Zeuge Jehovas, eine gängige Bezeichnung dieser untereinander
 Marksteinzeuge als Beweis für den Verlauf einer Grundstücksgrenze

Zeuge ist der Familienname folgender Personen:
 Tyron Zeuge (* 1992), deutscher Boxer

Siehe auch:
 Der Zeuge
 Der Augenzeuge (Wochenschau), Kino-Wochenschau der DDR (DEFA)
 Marksteinzeuge, Gegenstand der unter einem Grenzstein vergraben wurde
 Knallzeuge 
 Witness